Calectasia é um género de plantas com flor da família Dasypogonaceae, endémicas do sudoeste da Austrália, que agrupa 11 espécie validamente descritas.

Taxonomia 
O género foi proposto e descrito por Robert Brown  e publicado em Prodromus Florae Novae Hollandiae 263. 1810. A espécie tipo é Calectasia cyanea </small>R.Br.</small>

O género Calectasia inclui as seguintes espécies:

 Calectasia browneana Keighery, K.W.Dixon & R.L.Barrett
 Calectasia cyanea R.Br.
 Calectasia gracilis Keighery
 Calectasia grandiflora L.Preiss
 Calectasia hispida R.L.Barrett & K.W.Dixon
 Calectasia intermedia Sond.
 Calectasia keigheryi R.L.Barrett & K.W.Dixon
 Calectasia narragara R.L.Barrett & K.W.Dixon
 Calectasia obtusa R.L.Barrett & K.W.Dixon
 Calectasia palustris R.L.Barrett & K.W.Dixon
 Calectasia pignattiana K.W.Dixon & R.L.Barrett

Os dados constantes da base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite construir o seguinte cladograma:

Ligações externas 

Dasypogonaceae